Річка
В'язівок — річка, права притока Самари (Дніпропетровська область)
В'язівок (В'язовий, В'язівка) — річка, права притока Сули (Полтавська область)
Села:
В'язівок — Дніпропетровська область, Павлоградський район
В'язівок — Полтавська область, Лубенський район
В'язівок — Полтавська область, Хорольський район
В'язівок — Черкаська область, Городищенський район
Див. також:
Малий В'язівок